Ниже представлен список главных тренеров «Филадельфии Флайерз» с момента создания клуба в 1967.

Сокращения

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 
 

Список главных тренеров Филадельфии Флайерз
Главные тренеры
Списки хоккейных тренеров